Capdesaso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Capdesaso (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Capdesaso (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar